Umbra (o umbro, o umbrá) puede referirse a:
  Umbra, momento de mayor sombra en un eclipse.
 Umbra, género de peces teleósteos nativos de Europa y Norteamérica; 
 Umbrá, pueblo amerindio de Colombia; 
 El idioma umbra o umbrá; lengua indígena de Colombia; 
 El idioma umbro o umbrio; lengua indoeuropea extinta, perteneciente a la familia de lenguas osco-umbras; 
 Umbra Bionicle, personaje ficticio de la serie de juguetes Bionicle, fabricados por la empresa Lego; o
Umbra Software, una empresa finlandesa conocida por su tecnología para la eliminación selectiva de oclusión utilizada en motores de videojuegos.